Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Іспанія
Іспанія 2002